Макарий или Макариос Галатищки () е зограф от Халкидики, основател на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е в халкидическата паланка Галатища в 1746 година. Ученик е на Дионисий Фурноаграфиот. В 1778 година заедно с Георги изписва храма „Свети Безсребреници“ в Макриница, който по-късно е разрушен. Подписът им е „διά χειρός Μακαρίου Μοναχού και Γεωργίου εκ χώρας Γαλατήστας“. В 1875 година е монах в Каракал, като племенникът му Вениамин му е ученик.

В 1780 година изписва параклиса „Свети Николай“ на католикона на Ватопед. Рисува стенописите в трапезарията на манастира Ватопед (1786), стенописите в гробищната черква „Свети Николай“ в градчето Карея (1787), стенописите по входния навес (откъм морето) в манастира Дохияр (1788), наоса на католикона „Благовещение Богородично“ на Ватопед (1789) и нартекса на параклиса „Свети Димитър“ на Ватопед (1791). Макарий обучава племенниците си Вениамин, Захарий и Макарий. Заедно с тях рисува параклиса „Свети Андрей“ на Ватопед (1798), параклиса „Свети Архангели“ на Иверския манастир (1812) и други светогорски храмове.

Умира в 1814 година.

Родословие

Бележки 

Гръцки иконописци
Родени в Галатища
Представители на Галатищката художествена школа
Монаси в Каракал
Македонски гърци